Novlene Williams-Mills (ur. 26 kwietnia 1982 w Saint Ann) – jamajska lekkoatletka, sprinterka, czterokrotna medalistka olimpijska w sztafecie 4 x 400 metrów.

Trenuje w Gainesville na Florydzie. Jej trenerem jest Tom Jones.

Sukcesy

Rekordy życiowe 
 Bieg na 200 metrów – 23,25 (2010)
 Bieg na 400 metrów – 49,63 (2006)
 Bieg na 400 metrów (hala) – 51,25 (2006)
 bieg na 500 metrów (hala) – 1:11,83 (2003)

Williams-Mills, razem z koleżankami z reprezentacji, jest rekordzistką Jamajki w sztafecie 4 x 400 metrów zarówno na stadionie (3:18,71 w 2011) jak i w hali (3:28,49 w 2010).

Najlepsze rezultaty według sezonów

400 m

Linki zewnętrzne 
 
 

Jamajscy sprinterzy
Jamajscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Lekkoatleci na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Medaliści Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2015
Medaliści Igrzysk Wspólnoty Narodów 2006
Medaliści Igrzysk Wspólnoty Narodów 2014
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2003
Urodzeni w 1982